В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Canada Open 1987, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Пем Шрайвер здобула титул, у фіналі перемігши Зіну Гаррісон 6-4, 6-1.

Сіяні гравчині 

 Кріс Еверт (півфінал)
 Гана Мандлікова (3-тє коло)
 Пем Шрайвер (переможниця)
 Гелена Сукова (2-ге коло)
 Зіна Гаррісон (фінал)
 Пем Шрайвер (чвертьфінал)
 Гелен Келесі (3-тє коло)
 Зіна Гаррісон (півфінал)

 Барбара Поттер (чвертьфінал)
 Сільвія Ганіка (1-ше коло)
 Ліса Бондер-Крайсс (1-ше коло)
 Елізабет Смайлі (2-ге коло)
 Джиджі Фернандес (1-ше коло)
 Робін Вайт (1-ше коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Canadian Open (теніс)